Francis Bernard peut désigner :
 Francis Bernard (1712-1779), administrateur colonial britannique ;
 Francis Bernard,  comte de Bandon (1755-1830), pair et homme politique irlandais ;
 Francis Bernard,  comte de Bandon (1810-1877), pair et homme politique irlandais ;
 Francis Bernard (1908-1990), entomologiste et océanographe français ;
 Francis Bernard (1928-), artiste français ;
 Francis Bernard (1942-), ingénieur français.